Кли́руотер () — округ в штате Айдахо. Административным центром является город Орофино.

История 
Округ Клируотер был основан 27 февраля 1911 года. Он получил название в честь реки Клируотер, названной так по оригинальному имени реки «Кус-кус-кай-кай», что на индейском наречии не-персе означает «чистая вода». В сентябре 1805 года землями округа прошли Льюис и Кларк. Около места, где сейчас расположен город Уэипп, они обнаружили поселения индейцев не-персе. В 1860 году на территории округа были впервые обнаружены месторождения золота.

Население 
По состоянию на июль 2008 года население округа составляло всего 8 174 человек. С 2003 года население уменьшилось на 3,17 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 

Округ Клируотер располагается в северной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 6 444 км², из которых 69 км² (1,07 %) занято водой.

Дороги 
  — US 12
  — ID 7
  — ID 8
  — ID 11

Города округа 
 Орофино
 Пирс
 Уэипп
 Элк-Ривер

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 
 Карибу-Тарги (частично)
 Нез-Пёрс (частично)
 Сент-Джо (частично)

Примечания 

 
Появились в 1911 году в США
Административные единицы, образованные в 1911 году
1911 год в Айдахо